Pandanda foi um MMOSG para crianças e adolescentes que foi desenvolvido pela Sunleaf Studios. Os jogadores interagem com seu personagem , que é um panda-vermelho e podiam coletar vários tipos de frutas, verduras, pedras preciosas, entre outras coisas para vender e conseguir moedas para comprar móveis para a casa na árvore e roupas para vestir. Sua fase beta durou um ano, e seu lançamento em 24 de Outubro de 2009. Embora o jogo só estivesse disponível em Inglês, vários jogadores de outros países se divertiram jogando e conversando com outros jogadores, para a segurança de todos, os pais poderão escolher entre o Safe Chat (Chat seguro onde o jogador pode falar com falas prontas dentro do jogo) e Standart Chat (Chat aberto, o jogador pode falar qualquer coisa pela barra de mensagem) além de filtros de palavras que não deixam escapar palavrões.

O jogo foi encerrado dia 28 de outubro de 2012.

Fase Beta 

A fase beta durou um ano e quatro dias, começou no dia 20 de Outubro de 2008 e terminou no dia 24 de Outubro de 2009, durante esse tempo várias coisas foram adicionadas, testadas e tiradas do Pandanda, poucas festas foram feitas, mas muito itens foram distribuidos. A primeira festa foi a Winter Party 2008 e a última foi a Launch Beta, nesse período de beta havia jornais semanais no Pandanda que foram retirados, os Playercards eram diferentes, neles havia o jogo favorito do jogador e uma medalha, além disso tudo era disponível para todos ainda e não havia assinatura. Os jogadores ficaram com as roupas compradas no catálogo com as trocadas com Zing Ballyhoo e os Itens Beta. Os itens beta do Pandanda são as camisas Eu sou beta Azul e Branca ("I'm Beta"), o chapéu com hélices vermelhas e o plano de fundo "Eu sou Beta" em inglês, porém, alguns outros itens foram distribuídos antes destes.

Atividades no Jogo 

O jogo possibilita diversas atividades como mini-games, coletagem de frutas, verduras, pedras preciosas, material reciclável, captura de fantasmas e coelhos, pescaria, fazer missões especiais, entre outras. Esses itens coletáveis devem ser vendidos a vários "residentes" que trocam por dinheiro, e no caso das missões Panda Power, assim os jogadores conseguem dinheiro para comprar outras coisas.

Henry, Sheriff e os Moderadores 

Uma coisa que se torna única no Pandanda é a visita regular dos Administradores e Moderadores.

Os Moderadores visitam alguns servidores praticamente todos os dias, eles entram para tirar dúvidas e conversar com os jogadores, você não pode adicioná-los como amigo.

O Sheriff é um dos Administradores, ele é o personagem que toma conta do Jogo, se veste como um Sheriff e normalmente só visita o Pandanda com o Henry nos dias de Festas.

Henry é um Administrador, ele é o personagem dono do Pandanda, ele sempre visita o Pandanda nos dias de festas com o Sheriff e os Moderadores, ele é o único entre os Moderadores e Admistradores que você pode adicionar como amigo, e quando você é amigo dele ganha uma camiseta "I met Henry", ele também escreve no blog principal do Pandanda chamado Blog do Henry, lá são postadas todas as novidades e notícias do Pandanda.

Residentes do Pandanda 

Os residentes do Pandanda são os Pandas que trocam os itens coletáveis e vendem itens especiais como Poções, Sorvetes, catálogos especiais, entre outros. Eles são programados, não falam, nem andam nem tem seu Playercard. Nos dias de festas e quando mudam as estações do ano mudam de roupas e ficam mais legais. Cada um deles é responsável por trocar cada tipo de item, e eles estão na maioria das salas do Pandanda.

Festas e Eventos  

Mensalmente ocorrem festas e eventos que comemoram datas festivas populares verídicas ou fictícias dentro do jogo, como a Páscoa, Natal, Halloween, Valentine Day, entre outras. Geralmente disponibilizam itens gratuitos para os usuários, e nesses dias Henry, Sheriff e Moderadores entram em servidores combinados para participar da festa. Pandanda fica decorado durante as festas, às vezes com músicas especiais.

O Calendário 

Pandanda tem um calendário que traz as novidades que irão chegar no Pandanda daqui alguns meses, e também é possível ver as novidades que acontecerem desde Outubro de 2009, além disso os jogadores podem fazer seus próprios eventos, convidando seus amigos e agendando no servidor que será a festa. O calendário também mostra o horário do Pandanda e quando os eventos em um presente indica que irá dar algum item gratuito e quando tem um panda escrito "Me" indica que são seus eventos. Os assinantes podem colocar mais eventos e fotos diferentes para identificação visual.

Assinatura (Elite Membership) 

Pandanda era um jogo gratuito, porém, para ter acesso a todas as vantagens no jogo, é necessário uma assinatura paga, que pode ser mensal ($5.95), 6 meses ($29.95), anual ($54.95) ou por cartões disponíveis em lojas dos Estados Unidos. Ao assinar o jogo, o usuário ganha novas vantagens como: comprar qualquer roupa, móveis, abrir sua casa na árvore para qualquer jogador visitar, colocar fotos especiais em seus avisos no calendário, pode adicionar até 200 amigos, ganhar mais 500 espaços em seu armário, poções especiais, dragões, podem levá-los para passear e mudar a cor de seu playercard. Além de passarem a ser chamados de "elite member" e ganhar uma insígnia em seu playercard.
Há também o Free Elite Member Day, quando todos viram assinantes por um dia.

Dragões 

Os Dragões são os animais de estimação dos jogadores dentro do jogo, apenas os assinantes podem comprá-los e levá-los para passear, porém no Free Elite Member Day (Dia que todos tem assinatura durante um dia) todos podem comprar, eles estão disponíveis na loja Pet Shop que vende apenas ovos de dragão, quando um jogador compra um deles, este ovo vai diretamente para sua casa na árvore, e após seis dias o pequeno dragão nasce.
Com o tempo ele desenvolve habilidades como dançar, voar e soltar fogo.
Os dragões precisam de comida, descanço, felicidade e carinho para poderem ficarem felizes e não fugirem, se o jogador esquecer ou não puder entrar por um longo período quando ficarem muito tristes irá receber uma mensagem logo quando entrar no Pandanda. Caso o jogador não quiser mais seus Dragões podem dar para adoção na mesma loja que comprou.

Casa na Árvore 

Todo jogador tem uma casa na árvore, que é sua casa no jogo, onde ele pode colocar toda a sua mobília, e é onde seu mascote dragão fica e se for um assinante, pode deixá-la aberta para os outros jogadores.

Zing Ballyhoo 

Zing Ballyhoo é um dos residentes do Pandanda, ele apareceu pela primeira vez no Pandanda no dia 6 de Julho de 2009, antes Zing Ballyhoo ficava um longo período de dois meses dando prêmios, agora de dois meses ele aparece no jogo ficando 4 semanas apenas para distrubuir prêmios aos jogadores que coletarem 10 tickets dourados, que estão espalhados jogo inteiro menos em sua Casa da Árvore, depois de ter juntado os 10 tíckets o jogador deve ir até a Treehouse Lobby e trocar por um prêmio ou 500 moedas. Os itens trocados por tickets são muitos raros e nunca mais podem voltar para Pandanda então é sempre aconselhado pegar o item do que 500 moedas.

Quests 

As Quests foram lançadas no dia 1 de Outubro de 2010, elas são missões onde os jogadores irão buscar itens para os Residentes e ganham Panda Power, que aumentam o nível do Panda. Com a chegada das quests, chegou um novo local chamado Farmer Ned's Burn e a mudança no player card dos jogadores, que agora mostra o nível do Panda e a quantidade de Quests que o mesmo fez. Quando você já tem Panda Power suficiente pode ir com Questy Greybeard na Treehouse Lobby e comprar coisas. Se você estiver nível 50, você pode fazer uma quest especial e obter o seu próprio dragão e quando ele crescer você pode andar sobre ele.

Lugares do Jogo 
 
Pandanda disponibilizava ao seus usuários os seguintes lugares na vila fictícia de Pandanda Land:
 
 Bear Hollow (Centro da cidade)
 Tradução: Urso Oco ou Buraco do Urso

 The Big Scoop (Sorveteria)
 Tradução: A Grande Concha

 Book Nook (Biblioteca)
 Tradução: Recanto do Livro

 Shady Glen (Luau)
 Traduções: Vale Sombrio, Vale Escuro, Vale Nublado

 Fishing Hole (Lagoa)
 Traduções: Buraco da Pesca

 Pawthorne Forest (Floresta)
 Tradução: Floresta Pawthorne

 The Den
 Traduções: "A toca" ou "O Refúgio"

 Misty Hill (Casa mal assombrada)
 Tradução: A Colina Nebulosa, Nevoenta, Brumosa, Enevoada ou O Morro Nebuloso, Nevoento, Brumoso, Enevoado

 The Parlour (O Salão)
 Tradução: O Salão ou A recepção (desusada)

 Haunted Hallway
 Tradução: Corredor Mal-assombrado ou Hall Mal-assombrado

 Treehouse Lobby
 Saguão da Casa na Árvore

 The Orchard (Pomar)
 Tradução: O Pomar (de árvores frutíferas)

 Darby Field
 Tradução: Campo do Darby

 West Market Street
 Traduções: Rua do Mercado Ocidental ou Rua do Mercado do Oeste

 East Market Street
 Traduções: Rua do Mercado Oriental ou Rua do Mercado do Leste

 The Purple Door
 Traduções: A Porta Roxa/Púrpura

 Pet Shop (Loja de Dragões)
 Loja de Animais de Estimação (No caso do Pandanda o certo seria Dragons Shop ou Dragons Store)

 Clothing Co. (Loja de Roupas)
 Tradução: Companhia de Roupas

 Coconut Beach (Praia)
 Tradução: Praia dos Cocos

 Harvest Grove (Fazenda)
 Tradução: O Bosque da Colheita

 Farmer Ned Barn (Celeiro)
 Celeiro do Fazendeiro Ned

Panda Gold
Panda Gold é uma moeda virtual onde a pessoa pode usar para comprar 1, 3 ou 7 dias de Associações Elite. Você também pode trocar Panda Gold por moedas para serem usadas no jogo. Você participa de enquetes, vê videos, etc. Você ganha pontos e depois é só trocar por dias de membro elite. Também é possível comprar por celular, cartão de crédito, paypal, telefone e transferência bancária.

Alpha Testers 
Também são conhecidos em português como Testadores Alfa ou Testadores da Fase Alfa. São jogadores que por algum motivo como, por exemplo: trabalharem na empresa do jogo, ou por serem amigos, afiliados do dono; se cadastraram no Pandanda antes do mesmo ser oficialmente aberto para todos. Esses jogadores são mais velhos que os jogadores da fase beta e atualmente raros de serem vistos, porém há um especulação que existam muitos jogadores Alfa circulando pelo jogo. Dois exemplos deles são o Noah e MyMaubi com quase 2000 dias no jogo, sendo mais velho até que o suposto criador do jogo, o Henry, que fez sua conta no dia em que Pandanda foi aberto para todo público.

Fechamento do Pandanda
No dia 26 de outubro de 2012, uma mensagem foi lançada quando se entrava no site oficial do jogo aparecia uma mensagem (em inglês) dizendo que o jogo ia ser fechado no dia 28 de outubro de 2012, por motivos financeiros, e baixa audiência do jogo, e também dizia que no dia posterior (27/10) ia ser lançado uma festa de despedida onde moderadores e pandas de todo mundo apareceram para se despedir do jogo. E, no dia 28 de outubro de 2012, aparece novamente uma nova mensagem ao tentar entrar no jogo sobre seu fechamento oficial.
Jogos eletrônicos de 2007
Jogos para computador
MMOSG